Biatlon na Zimskih olimpijskih igrah 2010 – moška individualna tekma, tekma je potekala 18. februarja 2010.

Rezultati 

Individualna moški